

Persone
 Ambrogio Bessi – cestista italiano
 Didaco Bessi – presbitero italiano
 Ignace Bessi Dogbo – arcivescovo cattolico ivoriano
 Rosangela Bessi – ex personaggio televisivo ed ex modella italiana

Storia
 Bessi – tribù trace che viveva nei Monti Rodopi e a sud di Filippopoli